Рудьяно () — коммуна в Италии, располагается в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 4601 человек, плотность населения составляет 511 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 25030. Телефонный код — 030.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта